

Astronomia 
 F7 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 F7 – codice vettore IATA di Baboo
 F7F – designazione degli aerei USA per Grumman F7F Tigercat
 F-7 – designazione degli aerei USA per Convair F-7 Sea Dart

Informatica 
 F7 – tasto presente sulla tastiera del computer

Musica 
 F7 – accordo musicale di Fa settima dominante secondo la notazione inglese

Sport 
 F7 – nelle statistiche del baseball, eliminato al volo dall'esterno sinistro (flyout 7)